Killerby kan syfta på följande platser:

Storbritannien 

 Killerby, Hambleton, England, North Yorkshire, Hambleton, 
 Killerby, Durham, England, Durham, Darlington, 
 Killerby, Scarborough - en ort i Cayton, Scarborough, North Yorkshire, England

Robotskapade Storbritannienförgreningar